Каплино — название населённых пунктов:

Россия 
 Каплино — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Каплино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Каплино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Каплино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Каплино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Каплино — посёлок в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Каплино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Каплино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.